Prokljuvani est un toponyme qui peut désigner :
 Prokljuvani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Prokljuvani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora.